Мари́я Алекса́ндровна Бурга́нова (род. 1 ноября 1960 года, Москва) — советский и российский скульптор и искусствовед. Доктор искусствоведения, профессор. Заслуженный художник Российской Федерации (2005), действительный член РАХ (2013).

Биография и творчество
Продолжатель творческой династии Бургановых — дочь скульптора Александра Бурганова, сестра скульптора Игоря Бурганова. Окончила МГХПУ им. Строганова. Заведующий кафедрой монументально-декоративной скульптуры МГХПУ им. Строганова.

Творчество Бургановой характеризуется обращенностью к мифологическим образам, утверждением их ценности и актуальности для современного человека, а также поиском утраченного чувства гармонии и завершенности в современном искусстве. Работы М. А. Бургановой включены в собрания Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Дворца Наций в Женеве, а также находятся во многих европейских государственных и частных коллекциях. В 2005 году была награждена Золотой медалью Творческого союза художников России, в 2006 году Золотой медалью Российской Академии художеств.

Выставки 
Мария Бурганова является участником выставок:
 Выставка произведений молодых художников. Москва, 1980 г.
 «М.Бурганова, А. Смирнов, Е. Корчуков». Выставка творческих работ. Выставочный зал издательства «Молодая гвардия». Москва, 1982 г.
 Всесоюзная художественная выставка «Мы за мир». Москва, 1983 г.
 15-я выставка произведений молодых художников Москвы. Выставочный зал Манеж, Москва,1984 г.
 Выставка «Спорт в произведениях московских художников». МОСХ РСФСР. Москва, 1985 г.
 Седьмая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Москва, 1985 г.
 16-я выставка произведений молодых художников Москвы. Москва1986 г.
 Выставка скульптуры М. Бурганова, А.Смоленков, Г. Курдов. Московский Дом скульптора. Москва,1986 г.
 17-я выставка произведений молодых художников Москвы. Москва1987 г.
 18-я выставка произведений молодых художников Москвы. Москва1988 г.
 Выставка произведений А.Бурганова, М.Бургановой, И.Бурганова. Галерея «Effelsberg&Schulz», Бонн, 1991 г.
 «Арт-Миф». Москва, 1991 г.
 «Арт-Миф». Москва, 1992 г.
 «Арт-Миф». Москва, 1993 г.
 Художественная выставка «50 лет Великой победы». Москва, 1995 г.
 Международная художественная выставка «Искусство XX века». Москва, 1997 г.
 Выставка «Семейное дело» Павильон ВВЦ «Культура». Москва, 1998 г.
 Выставка медальерного искусства. Выставочный зал «Хамовники». Москва, 1999 г.
 Выставка «Ковчег медальеров. Современная памятная медаль 1970—1990». Государственный исторический музей, Москва, 1999 г.
 Выставка «Пушкин. Москва — Любовь — Семья», посвященная 200-летнему юбилею поэта. Музей истории города Москвы. Москва,1999 г.
 Выставка медальерного искусства. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург,1999 — 2000 г.
 Выставка медальерного искусства. Остафьево, 2000 г.
 Выставка «Дом Бурганова». Академия художеств России. Москва, 2000 г.
 Выставка «Две короны. Россия — Бельгия». Москва, 2002 г.
 Выставка «150 лет российско-бельгийских дипломатических отношений». Москва, 2002 г.
 Выставка «150 лет российско-бельгийских дипломатических отношений». Музей Армии, Брюссель, 2002 г.
 «Натюрморт». Персональная выставка. Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2002 г.
 Выставка «Москва — город мира» в рамках II Международного фестиваля. Москва,2003 г.
 Выставка «Пейзаж в творчестве современных мастеров». Музей пейзажа г. Плес. 2003 г.
 «Библиотека». Персональная выставка. Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2003 г.
 Выставка творческих работ в Московской городской Думе. Москва, 2003 г.
 Выставка «Москва — 2004». Живопись, графика, скульптура, арт-фото, иконопись, декоративно-прикладное искусство. Выставочный зал ТСХ России. Москва, 2004 г.
 Выставка «Русские Ангелы». Скульптура, живопись, графика. XVIII—XXI вв. Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2004
 Персональная выставка. Скульптура, живопись, графика. Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2004 г.
 Выставка творческих работ в Парламенте Брюссельского столичного региона. Брюссель, 2004 г.
 Выставка «Дом Бурганова» во Дворце Наций ООН. Женева, 2004—2005 г.
 Выставка «Рождественские дары». Скульптура, живопись, графика. Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2005 г.
 Выставка «Моя Москва». Выставочный зал ТСХ России. Москва, 2005 г.
 Выставка «Москва и Москвичи». Выставочный зал МОСХ России. Москва, 2005 г.
 Выставка «Скульптура и город. Творчество академика Александра Бурганова». ЦВЗ «Манеж». 2005 г.
 Выставка «Дом Бурганова» поздравляет Третьяковскую галерею" к 150 -летнему Юбилею ГТГ. 2006 г.
 Выставка «Сновидения» к 150-летию Зигмунда Фрейда. Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва,2006 г.
 Выставка «Традиции и современность» ЦВЗ Манеж 2007 г.
 Выставка «Трон». Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2007 г.
 Выставка 70 лет МОСХ ЦВЗ «Манеж». 2008 г.
 Выставка «Библиотека» Московский государственный музей «Дом Бурганова». Москва, 2008 г.
 Всероссийская выставка «Отечество» ЦДХ, 2008.
 Выставка «Деревянная скульптура». МСХ. Выст. зал. Старосадский пер., 5. Ноябрь, 2008. («Купальщица», красное дерево высота 2,20м)
 Выставка «Красота и духовность». ТСХ России. Москва, Выст. зал «Малый Манеж». Ноябрь-декабрь 2008 («Благовещенье» красное дерево)
 Выставка «Оригинального искусства» МОСХ . Выст зал Беговая, 7. Открылась 2 декабря 2008. («Самолет-1», сталь)
 Зональная московская выставка. Москва, Выст. зал"Малый Манеж". «Купальщица», красное дерево высота 2,20 м, «Танцовщица» красное дерево высота 2,20м).
 XI Всероссийская художественная выставка. ЦДХ. Февраль, 2009 («Танцовщица» красное дерево, высота 2,20м).
 Выставка в Белом доме, посвященная юбилею Н. В. Гоголя. Апрель-май, 2009. Трехчастная композиция «Книги» Высота 1,39 см.
 Выставка «ТСХР на Солянке». Сент., 2009 «Сон», дерево.
 Выставка «Москва и Москвичи». Выст. зал МОСХ на Беговой. Сент., 2009. «Фортуна», дерево.
 Выставка «Мир живописи и скульптуры» в ЦДХ. Январь, 2010. «Муза». Красное дерево, высота 2,20 м. 2009.
 Выставка «Искусство скульптуры». Февраль-март 2010, ТСХР, МГМ «Дом Бурганова». «Фортуна». Дерево, 2009, «Самолет». Сталь, 2007.
 Персональная выставка в РАХ. 50 произведений. Март 2010
 Международный проект «Ночь музеев». МГМ «Дом Бурганова». 10 произведений. Март, 2010
 «Искусство сегодня». Выст. зал МОСХ на Беговой. Май-июнь, 2010. «Фортуна» . Дерево, 2009
 Национальная выставка России. 11-15 июня 2010 года. Гран Пале, Париж. Шепот травы. Красное дерево . Каталог.

Научная деятельность 
Специалист по русской сакральной скульптуре. В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию «Русские литые кресты и иконы XI—XIX веков. Вопросы стилистики и технологии», в 2002 году — докторскую диссертацию «Русская сакральная пластика». Автор монографий и статей, посвященным вопросам теории и истории искусства, докладов, методических разработок и учебных программ по проблемам современной скульптуры. В Московском государственном музее «Дом Бурганова» работает Заместителем директора по науке. Издаёт научный сборник «Дом Бурганова. Пространство культуры», посвящённый проблемам искусствоведения и гуманитарных дисциплин. Сборник включен Высшей аттестационной комиссией РФ в перечень ведущих научных периодических изданий.

Научные труды и книги 
 «Россия в пути». Каталог выставки «Россия в пути» ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 2000 г.
 «Спас Полунощный. Русский Христос». М., 2002 г.
 Русская сакральная скульптура. М., 2003 г.
 «Формообразование и пространственные соотношения в контексте русской сакральной пластики». Пленарный доклад на Международном симпозиуме «Проблемы изучения, сохранения и использования наследия христианской деревянной скульптуры». Сборник научных статей международного симпозиума «Проблемы изучения, сохранения и использования наследия христианской деревянной скульптуры». Пермь, 2004 г.
 Интеллектуальный конструктор. Статья в каталоге выставки кинетической скульптуры. СПб., 2004 г.
 «Мармаро». О творчестве скульптора А. Смоленкова. Статья, каталог. М., 2004 г.
 «Обретение пространства» Вступительная статья в монографии «Александр Бурганов». М., 2005 г.
 Сокровища русского искусства "Московский государственный музей «Дом Бурганова» Вступительная статья, статьи к разделам, каталожные статьи. М., 2005 г.
 Каталог «Дом Коненкова в „Доме Бурганова“». Вступительная статья. М., 2005
 «Пространство скульптуры». Статья в научном сборнике «Скульптура: город и музей». М., 2005 г.
 «Наука и искусство. Новое эстетическое пространство». Статья в научном сборнике «Скульптура: город и музей». М., 2005 г.
 «Генрих Фогелер — человек легенда». Статья, каталог. М., 2005 г.
 «Новая концепция экспозиции скульптуры». Статья в научном сборнике «Скульптура: город и музей» М., 2006 г.
 «Скульптура как миф и образ пространства». Доклад на совместной научной конференции РАХ, ОИФН РАН, ГМИИ. М., 2006 г.
 «Экспозиция скульптуры — интеллектуальная игра». Доклад на XXXVII Випперовских чтениях. ГМИИ. М., 2005 г.
 "Скульптор Александр Бурганов. Вступительная статья, научный каталог монографии «Александр Бурганов». М., 2006 г.
 «Искусство экспозиции». М., 2006 г.
 «Особенности композиции русских монументальных крестов». Доклад на научной конференции «Забелинские чтения». ГИМ. М., 2006 г.
 «Книга как художественный объект». Доклад на конференции «Музейные библиотеки в современном обществе. Книга в музее». Московский кремль. М., 2006 г.
 «Общество создает музей — музей создает общество». Журнал «Третьяковская галерея» № 1/2007. М., 2007 г.
 «Скульптура как отражение сновидений». Доклад на Международной конференции к 150-летию З. Фрейда. РАН. М., 2007
 «Образы архитектуры здания в художественном музее». Доклад на конференции «Образ и понятие в художественном музее» ГЭ и СПб Университет. СПб., 2007 г.
 «Александр Бурганов. Путешествие скульптора за грани привычного». Журнал «Собрание» № 4. М., 2007 г.
 «Суровый стиль. Прямая речь» Научно-аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». М., 2008 г.
 «Слепые посетители в музее». Доклад на научной конференции. — СПГУ, 2008 г.
 «В. А. Ватагин и Стргановская школа пластики». Доклад на научной конференции ГТГ . М., 2009 г.
 "Последняя утопия советской эпохи. Власть и искусство в годы «оттепели». Журнал «Собрание», № 1. М., 2009 г.
 Лексикон пластики Александра Бурганова. «Стиль мастера». Сб. ст. серия «Эпохи, стили, направления» РАХ, НИИ ТИИИ РАХ. М., Памятники исторической мысли, М., 2009 г.
 «Искусство скульптуры». Каталог выставки. М., 2010 г.
 Русская скульптура XVI—XIX вв. Сольвычегодск. Монография, научный каталог. М., 2010 г.
 Скульптура как миф и образ пространства. Искусство скульптуры в XX веке. Очерки. М., 2010 г.
 Русская скульптура XVI—XIX вв. Великий Устюг. Монография, научный каталог. М., 2012 г.
 Портрет и Символ. Монументальная скульптура России XX века. М., 2012 г.
 Русская скульптура XVI—XIX вв. Тотьма. Монография, научный каталог. М., 2013 г.
 Русская скульптура XVI—XIX вв. Моршанск. Монография, научный каталог. М., 2016 г.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте РАХ
 Научно-аналитический журнал «ДОМ БУРГАНОВА. ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ»

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Российской Федерации
Скульпторы Москвы
Художники Москвы
Действительные члены РАХ
Доктора искусствоведения
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Искусствоведы России
Члены Союза художников СССР